Kreisgericht Prenzlau steht für:

 Kreisgericht Prenzlau (Preußen), preußisches Kreisgericht (1849–1879)
 Kreisgericht Prenzlau (DDR), Kreisgericht in der DDR (1952–1992)